

Cinema 
 Il ferroviere (Thunder) – film del 1929 diretto da William Nigh
 Thunder – film del 1983 diretto da Fabrizio De Angelis

Musica 
 Thunder – gruppo hard rock britannico
 Thunder – album di Andy Taylor del 1987
 Thunder – singolo di Prince del 1992, dall'album Diamonds and Pearls
 Thunder – singolo degli East 17 del 1995, dall'album Up All Night
 Thunder – singolo dei Boys Like Girls del 2008, dall'album Boys Like Girls
 Thunder – album degli S.M.V. del 2008
 Thunder – singolo di Jessie J del 2013, dall'album Alive
 Thunder – singolo degli Imagine Dragons del 2017
 Thunder – singolo di Gabry Ponte, Lumix e Giorgio Prezioso del 2021
 Thunder – singolo dei Mayday Parade del 2022

Personaggi 
 Thunder – nome di diversi personaggi dei fumetti DC Comics
 CeCe Beck – primo personaggio con questo nome
 Anissa Pierce – secondo personaggio con questo nome
 Thunder – personaggio della serie T.H.U.N.D.E.R. Agents
 Thunder – personaggio della serie di videogiochi Killer Instinct
 Thunder – personaggio di G.I. Joe
  – nome giapponese del Pokémon Zapdos

Sport 
 Oklahoma City Thunder, squadra di pallacanestro della NBA

Altri progetti